Gin, pseudònim de Jordi Ginés i Soteras, (Barcelona, 1930 - Sitges, 1995) dibuixant d'humor i caricaturista català 
 Gin, sinònim de Ginebra (licor), en català
 Gin de Menorca, denominació geogràfica per la ginebra tradicional elaborada a l'illa de Menorca.
 Gin Xoriguer, marca de ginebra elaborada a Menorca amb la denominació geogràfica Gin de Menorca 
 Gin tònic, còctel obtingut per la mescla de gin i tònica
 Els Gin o Jing són un poble d'origen vietnamita que habita a la Xina.